Pif-Paf! Jesteś trup!
 Bang Bang You’re Dead (singel)